Ona i on – piosenka Artura Gadowskiego
 Ona i on – piosenka Sylwii Grzeszczak i Libera
 Ona i on – album Sylwii Grzeszczak i Libera
 Ona i on – program telewizyjny